Tautologia (retòrica), recurs literari que consisteix a usar diferents paraules per expressar un mateix significat
 Tautologia (lògica), noció tècnica de lògica formal
 Tautologia (regla d'interferència)
 Tautologia (toponímia)